Вибах:

 Вибах — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Вибах, Зигфрид Адольфович (1932—2004) — советский и российский работник морского транспорта, капитан ледоколов, полярник.